Jelenka bezeichnet mehrere Gewässer

 Jelenka (Bobr), linker Zufluss zum Bobr (Bjaresina) in Weißrussland
 Jelenka (Oslava), linker Zufluss zur Oslava (Jihlava) in Tschechien
 Jelenka (Úhlava), rechter Zufluss zur Úhlava in Tschechien